Burgruine Stauf steht für:

 Burgruine Stauf (Haibach ob der Donau), Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Burgruine Stauf (Thalmässing), Landkreis Roth, Bayern